Дзиндра Євген Васильович (1913–1983) — скульптор. Брат Михайла і Степана Дзиндрів.
 Дзиндра Михайло Васильович (1921–2006) — скульптор. Брат Євгена і Степана Дзиндрів
 Дзиндра Петро Іванович (1944) — скульптор. Зять Євгена Дзиндри.
 Дзиндра Степан Васильович (1929–1999) — скульптор. Брат Євгена і Михайла Дзиндрів.

Українські прізвища